Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 se dispute à Berkeley du  au .

Marcie Louie remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Downs.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Catherine Anderson et Barbara Downs.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1971
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1971
Sport en Californie en 1971
Tennis en septembre 1971
Sport en octobre 1971